Máximo González och Nicolás Jarry var regerande mästare, men Jarry kunde inte deltaga på grund av en avstängning. González spelade med Fabrice Martin och de förlorade i kvartsfinaen mot Marcel Granollers och Horacio Zeballos.

Granollers och Zeballos vann titeln efter att ha besegrat Salvatore Caruso och Federico Gaio med 6–4, 5–7, [10–7] i finalen.

Seedning

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Första omgången)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Semifinal)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Mästare)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Hugo Dellien /  Leonardo Mayer (Första kvalomgången)
  Attila Balázs /  Fernando Romboli (Kvalificeringsmatch, Lucky losers)

Kvalificerade
  Salvatore Caruso /  Federico Gaio

Lucky losers
  Attila Balázs /  Fernando Romboli

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Dubbel
Rio Open 2020 – Dubbel